Manigk ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Manigk (1873–1942), deutscher Rechtswissenschaftler
 Henriette Manigk (* 1968), deutsche Malerin
 Oskar Manigk (* 1934), deutscher Maler
 Otto Manigk (1902–1972), deutscher Maler

Siehe auch:
 Manig
 Manik
 Mannig